Исаак Шварц:
 Шварц, Исаак Израилевич (1879—1951) — участник революционного движения, первый председатель Всеукраинской ЧК (1918), хозяйственный деятель.
 Шварц, Исаак Иосифович (1923—2009) — советский и российский композитор.